Di seguito una lista di asteroidi dal numero 144001 al 145000 con data di scoperta e scopritore.

144001-144100 

|-
| 144001 - ||  || 13 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 144002 - ||  || 13 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 144003 - ||  || 15 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 144004 - ||  || 13 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 144005 - ||  || 13 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 144006 - ||  || 14 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 144007 - ||  || 14 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 144008 - ||  || 15 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 144009 - ||  || 13 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 144010 - ||  || 15 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 144011 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 144012 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 144013 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 144014 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 144015 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 144016 - ||  || 17 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 144017 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 144018 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 144019 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 144020 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 144021 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 144022 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 144023 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 144024 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 144025 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 144026 - ||  || 17 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 144027 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 144028 - ||  || 19 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144029 - ||  || 16 gennaio 2004 || CSS
|-
| 144030 - ||  || 16 gennaio 2004 || CSS
|-
| 144031 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 144032 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 144033 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 144034 - ||  || 18 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 144035 - ||  || 19 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 144036 - ||  || 19 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 144037 - ||  || 19 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 144038 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 144039 - ||  || 19 gennaio 2004 || CSS
|-
| 144040 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 144041 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144042 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144043 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 144044 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144045 - ||  || 19 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144046 - ||  || 18 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 144047 - ||  || 18 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 144048 - ||  || 18 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 144049 - ||  || 18 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 144050 - ||  || 18 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 144051 - ||  || 18 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 144052 - ||  || 18 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 144053 - ||  || 18 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 144054 - ||  || 19 gennaio 2004 || CSS
|-
| 144055 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 144056 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 144057 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 144058 - ||  || 19 gennaio 2004 || CSS
|-
| 144059 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144060 - ||  || 19 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144061 - ||  || 19 gennaio 2004 || CSS
|-
| 144062 - ||  || 19 gennaio 2004 || CSS
|-
| 144063 - ||  || 19 gennaio 2004 || CSS
|-
| 144064 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144065 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144066 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144067 - ||  || 22 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 144068 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144069 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144070 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144071 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144072 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144073 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144074 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144075 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144076 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144077 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144078 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144079 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144080 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144081 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144082 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144083 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144084 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144085 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144086 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144087 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144088 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144089 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144090 - ||  || 23 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 144091 - ||  || 23 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 144092 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144093 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144094 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144095 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144096 Wiesendangen ||  || 23 gennaio 2004 || M. Griesser
|-
| 144097 - ||  || 23 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 144098 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144099 - ||  || 22 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 144100 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|}

144101-144200 

|-
| 144101 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144102 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144103 - ||  || 27 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144104 - ||  || 27 gennaio 2004 || R. A. Tucker
|-
| 144105 - ||  || 20 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144106 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144107 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144108 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144109 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144110 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144111 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144112 - ||  || 23 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 144113 - ||  || 23 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 144114 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144115 - ||  || 25 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 144116 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144117 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144118 - ||  || 26 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 144119 - ||  || 27 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 144120 - ||  || 27 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 144121 - ||  || 27 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 144122 - ||  || 23 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 144123 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144124 - ||  || 28 gennaio 2004 || CSS
|-
| 144125 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144126 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144127 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144128 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144129 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144130 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144131 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144132 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144133 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144134 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144135 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144136 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144137 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144138 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144139 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144140 - ||  || 26 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 144141 - ||  || 27 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 144142 - ||  || 27 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 144143 - ||  || 27 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 144144 - ||  || 27 gennaio 2004 || CSS
|-
| 144145 - ||  || 28 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144146 - ||  || 28 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144147 - ||  || 28 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 144148 - ||  || 28 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144149 - ||  || 28 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144150 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 144151 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144152 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144153 - ||  || 26 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 144154 - ||  || 27 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 144155 - ||  || 27 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 144156 - ||  || 27 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 144157 - ||  || 27 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 144158 - ||  || 27 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 144159 - ||  || 28 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144160 - ||  || 28 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 144161 - ||  || 28 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144162 - ||  || 29 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144163 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144164 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144165 - ||  || 26 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 144166 - ||  || 26 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 144167 - ||  || 26 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 144168 - ||  || 28 gennaio 2004 || CSS
|-
| 144169 - ||  || 28 gennaio 2004 || CSS
|-
| 144170 - ||  || 28 gennaio 2004 || CSS
|-
| 144171 - ||  || 28 gennaio 2004 || CSS
|-
| 144172 - ||  || 28 gennaio 2004 || CSS
|-
| 144173 - ||  || 29 gennaio 2004 || CSS
|-
| 144174 - ||  || 23 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144175 - ||  || 24 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144176 - ||  || 28 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144177 - ||  || 28 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144178 - ||  || 29 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144179 - ||  || 29 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 144180 - ||  || 29 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 144181 - ||  || 30 gennaio 2004 || CSS
|-
| 144182 - ||  || 26 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 144183 - ||  || 26 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 144184 - ||  || 28 gennaio 2004 || CSS
|-
| 144185 - ||  || 28 gennaio 2004 || CSS
|-
| 144186 - ||  || 30 gennaio 2004 || CSS
|-
| 144187 - ||  || 30 gennaio 2004 || CSS
|-
| 144188 - ||  || 30 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 144189 - ||  || 30 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144190 - ||  || 30 gennaio 2004 || CSS
|-
| 144191 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 144192 - ||  || 22 gennaio 2004 || L. Allen
|-
| 144193 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 144194 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 144195 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 144196 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 144197 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 144198 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 144199 - ||  || 30 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 144200 - || 2004 CH || 2 febbraio 2004 || LINEAR
|}

144201-144300 

|-
| 144201 - ||  || 11 febbraio 2004 || W. K. Y. Yeung
|-
| 144202 - ||  || 11 febbraio 2004 || W. K. Y. Yeung
|-
| 144203 - ||  || 10 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 144204 - ||  || 10 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 144205 - ||  || 10 febbraio 2004 || CSS
|-
| 144206 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 144207 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 144208 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 144209 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 144210 - ||  || 11 febbraio 2004 || CSS
|-
| 144211 - ||  || 11 febbraio 2004 || CSS
|-
| 144212 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 144213 - ||  || 11 febbraio 2004 || LONEOS
|-
| 144214 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 144215 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 144216 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 144217 - ||  || 10 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 144218 - ||  || 10 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 144219 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 144220 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 144221 - ||  || 11 febbraio 2004 || CSS
|-
| 144222 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 144223 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 144224 - ||  || 11 febbraio 2004 || CSS
|-
| 144225 - ||  || 12 febbraio 2004 || W. K. Y. Yeung
|-
| 144226 - ||  || 13 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 144227 - ||  || 14 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 144228 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 144229 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 144230 - ||  || 15 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 144231 - ||  || 10 febbraio 2004 || CSS
|-
| 144232 - ||  || 11 febbraio 2004 || LONEOS
|-
| 144233 - ||  || 11 febbraio 2004 || LONEOS
|-
| 144234 - ||  || 12 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 144235 - ||  || 10 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 144236 - ||  || 15 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144237 - ||  || 13 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 144238 - ||  || 14 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 144239 - ||  || 15 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144240 - ||  || 10 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 144241 - ||  || 10 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 144242 - ||  || 10 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 144243 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 144244 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 144245 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 144246 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 144247 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 144248 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 144249 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 144250 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 144251 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 144252 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 144253 - ||  || 13 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 144254 - ||  || 14 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 144255 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 144256 - ||  || 11 febbraio 2004 || CSS
|-
| 144257 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 144258 - ||  || 12 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 144259 - ||  || 15 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144260 - ||  || 15 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144261 - ||  || 11 febbraio 2004 || CSS
|-
| 144262 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 144263 - ||  || 12 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 144264 - ||  || 13 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 144265 - ||  || 13 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 144266 - ||  || 14 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 144267 - ||  || 14 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 144268 - ||  || 14 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 144269 - ||  || 14 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 144270 - ||  || 15 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144271 - ||  || 12 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 144272 - ||  || 13 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 144273 - ||  || 13 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 144274 - ||  || 14 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144275 - ||  || 14 febbraio 2004 || CSS
|-
| 144276 - ||  || 15 febbraio 2004 || CSS
|-
| 144277 - ||  || 15 febbraio 2004 || CSS
|-
| 144278 - ||  || 15 febbraio 2004 || CSS
|-
| 144279 - ||  || 15 febbraio 2004 || CSS
|-
| 144280 - ||  || 15 febbraio 2004 || CSS
|-
| 144281 - ||  || 12 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 144282 - ||  || 13 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 144283 - ||  || 14 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 144284 - ||  || 14 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 144285 - ||  || 15 febbraio 2004 || CSS
|-
| 144286 - ||  || 15 febbraio 2004 || CSS
|-
| 144287 - ||  || 14 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 144288 - ||  || 13 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 144289 - ||  || 13 febbraio 2004 || LONEOS
|-
| 144290 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 144291 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 144292 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 144293 - ||  || 12 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 144294 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 144295 - ||  || 14 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 144296 Steviewonder || 2004 DF || 16 febbraio 2004 || W. K. Y. Yeung
|-
| 144297 - || 2004 DS || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 144298 - || 2004 DY || 16 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144299 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 144300 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|}

144301-144400 

|-
| 144301 - ||  || 16 febbraio 2004 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 144302 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 144303 Mirellabreschi ||  || 16 febbraio 2004 || San Marcello
|-
| 144304 - ||  || 17 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 144305 - ||  || 17 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 144306 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 144307 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 144308 - ||  || 17 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 144309 - ||  || 16 febbraio 2004 || CSS
|-
| 144310 - ||  || 16 febbraio 2004 || CSS
|-
| 144311 - ||  || 16 febbraio 2004 || CSS
|-
| 144312 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 144313 - ||  || 17 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144314 - ||  || 17 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 144315 - ||  || 17 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 144316 - ||  || 18 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144317 - ||  || 18 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 144318 - ||  || 18 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 144319 - ||  || 18 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 144320 - ||  || 18 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 144321 - ||  || 17 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144322 - ||  || 17 febbraio 2004 || CSS
|-
| 144323 - ||  || 17 febbraio 2004 || CSS
|-
| 144324 - ||  || 17 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144325 - ||  || 17 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144326 - ||  || 17 febbraio 2004 || CSS
|-
| 144327 - ||  || 17 febbraio 2004 || CSS
|-
| 144328 - ||  || 18 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144329 - ||  || 18 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144330 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144331 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144332 - ||  || 21 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 144333 Marcinkiewicz ||  || 20 febbraio 2004 || W. Ries
|-
| 144334 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 144335 - ||  || 17 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 144336 - ||  || 17 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144337 - ||  || 17 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144338 - ||  || 17 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144339 - ||  || 17 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 144340 - ||  || 18 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144341 - ||  || 18 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144342 - ||  || 18 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144343 - ||  || 18 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144344 - ||  || 18 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144345 - ||  || 18 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 144346 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144347 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144348 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144349 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144350 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144351 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144352 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144353 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 144354 - ||  || 18 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144355 - ||  || 18 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 144356 - ||  || 18 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 144357 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144358 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144359 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144360 - ||  || 17 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144361 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144362 Swantner ||  || 26 febbraio 2004 || D. S. Dixon
|-
| 144363 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144364 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144365 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144366 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144367 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144368 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144369 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144370 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144371 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144372 - ||  || 23 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144373 - ||  || 20 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 144374 - ||  || 22 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 144375 - ||  || 22 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 144376 - ||  || 25 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144377 - ||  || 26 febbraio 2004 || W. K. Y. Yeung
|-
| 144378 - ||  || 26 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144379 - ||  || 26 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144380 - ||  || 26 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144381 - ||  || 26 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144382 - ||  || 29 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 144383 - ||  || 22 febbraio 2004 || M. W. Buie
|-
| 144384 - ||  || 23 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144385 - ||  || 26 febbraio 2004 || M. W. Buie
|-
| 144386 Emmabirath ||  || 27 febbraio 2004 || M. W. Buie
|-
| 144387 - ||  || 16 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 144388 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 144389 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 144390 - ||  || 17 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 144391 - || 2004 EK || 11 marzo 2004 || Needville
|-
| 144392 - ||  || 10 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144393 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144394 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144395 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144396 - ||  || 10 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144397 - ||  || 10 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144398 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144399 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144400 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|}

144401-144500 

|-
| 144401 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144402 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144403 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144404 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144405 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144406 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144407 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144408 - ||  || 14 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144409 - ||  || 14 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144410 - ||  || 14 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144411 - ||  || 15 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144412 - ||  || 14 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144413 - ||  || 10 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144414 - ||  || 10 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144415 - ||  || 10 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144416 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144417 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144418 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144419 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144420 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144421 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144422 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144423 - ||  || 14 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144424 - ||  || 14 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144425 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144426 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 144427 - ||  || 14 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144428 - ||  || 14 marzo 2004 || CSS
|-
| 144429 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144430 - ||  || 14 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144431 - ||  || 14 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144432 - ||  || 15 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144433 - ||  || 15 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144434 - ||  || 15 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144435 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144436 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144437 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144438 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144439 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144440 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144441 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144442 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144443 - ||  || 14 marzo 2004 || CSS
|-
| 144444 - ||  || 14 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144445 - ||  || 14 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144446 - ||  || 14 marzo 2004 || CSS
|-
| 144447 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144448 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144449 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 144450 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 144451 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144452 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144453 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 144454 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 144455 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 144456 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 144457 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 144458 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144459 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144460 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144461 - ||  || 14 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144462 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 144463 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144464 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144465 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144466 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 144467 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144468 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 144469 - ||  || 14 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144470 - ||  || 14 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144471 - ||  || 14 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144472 - ||  || 14 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144473 - ||  || 14 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144474 - ||  || 14 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144475 - ||  || 14 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144476 - ||  || 14 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144477 - ||  || 14 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144478 - ||  || 14 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144479 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144480 - ||  || 15 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144481 - ||  || 15 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144482 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 144483 - ||  || 15 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144484 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144485 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144486 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144487 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144488 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144489 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144490 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144491 - ||  || 14 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144492 - ||  || 14 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144493 - ||  || 14 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144494 - ||  || 14 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144495 - ||  || 14 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144496 Reingard ||  || 14 marzo 2004 || Osservatorio di Wildberg
|-
| 144497 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144498 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144499 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144500 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|}

144501-144600 

|-
| 144501 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144502 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144503 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144504 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144505 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 144506 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144507 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 144508 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 144509 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144510 - ||  || 14 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144511 - ||  || 14 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144512 - ||  || 14 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144513 - ||  || 14 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144514 - ||  || 14 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144515 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 144516 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144517 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 144518 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 144519 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 144520 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 144521 - ||  || 15 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144522 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 144523 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 144524 - ||  || 15 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144525 - ||  || 14 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144526 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144527 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144528 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144529 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144530 - ||  || 15 marzo 2004 || W. K. Y. Yeung
|-
| 144531 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144532 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144533 - ||  || 14 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144534 - ||  || 14 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144535 - ||  || 14 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144536 - ||  || 14 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144537 - ||  || 14 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144538 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144539 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144540 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144541 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144542 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144543 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144544 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 144545 - ||  || 14 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144546 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144547 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144548 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144549 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144550 - ||  || 9 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144551 - ||  || 14 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144552 Jackiesue ||  || 19 marzo 2004 || R. Holmes
|-
| 144553 - ||  || 23 marzo 2004 || L. Ball
|-
| 144554 - ||  || 16 marzo 2004 || CSS
|-
| 144555 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144556 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144557 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144558 - ||  || 16 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144559 - ||  || 16 marzo 2004 || CINEOS
|-
| 144560 - ||  || 16 marzo 2004 || CSS
|-
| 144561 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144562 - ||  || 16 marzo 2004 || CSS
|-
| 144563 - ||  || 16 marzo 2004 || CSS
|-
| 144564 - ||  || 16 marzo 2004 || CSS
|-
| 144565 - ||  || 16 marzo 2004 || CSS
|-
| 144566 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144567 - ||  || 16 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144568 - ||  || 16 marzo 2004 || CSS
|-
| 144569 - ||  || 16 marzo 2004 || CSS
|-
| 144570 - ||  || 16 marzo 2004 || Valmeca
|-
| 144571 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144572 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144573 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144574 - ||  || 16 marzo 2004 || CINEOS
|-
| 144575 - ||  || 17 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144576 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144577 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144578 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144579 - ||  || 30 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144580 - ||  || 16 marzo 2004 || CSS
|-
| 144581 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144582 - ||  || 16 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144583 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144584 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144585 - ||  || 17 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144586 - ||  || 17 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144587 - ||  || 17 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144588 - ||  || 17 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144589 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144590 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144591 - ||  || 16 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144592 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144593 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144594 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144595 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144596 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144597 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144598 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144599 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144600 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|}

144601-144700 

|-
| 144601 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144602 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144603 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144604 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144605 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144606 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144607 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144608 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144609 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144610 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144611 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144612 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144613 - ||  || 17 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144614 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144615 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144616 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144617 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144618 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144619 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144620 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144621 - ||  || 20 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144622 - ||  || 20 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144623 - ||  || 21 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144624 - ||  || 21 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144625 - ||  || 16 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144626 - ||  || 16 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144627 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144628 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144629 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144630 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144631 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144632 - ||  || 19 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144633 Georgecarroll ||  || 21 marzo 2004 || Stony Ridge
|-
| 144634 - ||  || 22 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144635 - ||  || 18 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144636 - ||  || 20 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144637 - ||  || 20 marzo 2004 || SSS
|-
| 144638 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144639 - ||  || 20 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144640 - ||  || 22 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144641 - ||  || 23 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144642 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144643 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144644 - ||  || 22 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144645 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144646 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144647 - ||  || 23 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144648 - ||  || 24 marzo 2004 || SSS
|-
| 144649 - ||  || 24 marzo 2004 || SSS
|-
| 144650 - ||  || 25 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144651 - ||  || 26 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144652 - ||  || 26 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144653 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144654 - ||  || 23 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144655 - ||  || 24 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 144656 - ||  || 25 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 144657 - ||  || 26 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144658 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144659 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144660 - ||  || 27 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144661 - ||  || 22 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144662 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144663 - ||  || 24 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 144664 - ||  || 26 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144665 - ||  || 27 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144666 - ||  || 27 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144667 - ||  || 27 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144668 - ||  || 27 marzo 2004 || CSS
|-
| 144669 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144670 - ||  || 21 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144671 - ||  || 22 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 144672 - ||  || 22 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 144673 - ||  || 22 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 144674 - ||  || 22 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 144675 - ||  || 23 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144676 - ||  || 26 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144677 - ||  || 27 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 144678 - ||  || 29 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 144679 - ||  || 27 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 144680 - ||  || 27 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 144681 - ||  || 27 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144682 - ||  || 27 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144683 - ||  || 27 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144684 - ||  || 27 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144685 - ||  || 29 marzo 2004 || CSS
|-
| 144686 - ||  || 29 marzo 2004 || CSS
|-
| 144687 - ||  || 29 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144688 - ||  || 29 marzo 2004 || Deep Lens Survey
|-
| 144689 - ||  || 31 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144690 - ||  || 16 marzo 2004 || NEAT
|-
| 144691 - ||  || 17 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 144692 Katemary || 2004 GC || 9 aprile 2004 || J. W. Young
|-
| 144693 - || 2004 GF || 8 aprile 2004 || SSS
|-
| 144694 - ||  || 10 aprile 2004 || CSS
|-
| 144695 - ||  || 8 aprile 2004 || SSS
|-
| 144696 - ||  || 11 aprile 2004 || NEAT
|-
| 144697 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 144698 - ||  || 8 aprile 2004 || NEAT
|-
| 144699 - ||  || 12 aprile 2004 || SSS
|-
| 144700 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|}

144701-144800 

|-
| 144701 - ||  || 13 aprile 2004 || CSS
|-
| 144702 - ||  || 9 aprile 2004 || NEAT
|-
| 144703 - ||  || 9 aprile 2004 || SSS
|-
| 144704 - ||  || 10 aprile 2004 || NEAT
|-
| 144705 - ||  || 12 aprile 2004 || CSS
|-
| 144706 - ||  || 12 aprile 2004 || NEAT
|-
| 144707 - ||  || 12 aprile 2004 || CSS
|-
| 144708 - ||  || 13 aprile 2004 || CSS
|-
| 144709 - ||  || 11 aprile 2004 || NEAT
|-
| 144710 - ||  || 11 aprile 2004 || NEAT
|-
| 144711 - ||  || 12 aprile 2004 || CSS
|-
| 144712 - ||  || 12 aprile 2004 || NEAT
|-
| 144713 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 144714 - ||  || 13 aprile 2004 || CSS
|-
| 144715 - ||  || 14 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 144716 Scotttucker ||  || 13 aprile 2004 || V. Reddy
|-
| 144717 - ||  || 12 aprile 2004 || NEAT
|-
| 144718 - ||  || 12 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 144719 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 144720 - ||  || 12 aprile 2004 || NEAT
|-
| 144721 - ||  || 12 aprile 2004 || NEAT
|-
| 144722 - ||  || 13 aprile 2004 || NEAT
|-
| 144723 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 144724 - ||  || 13 aprile 2004 || NEAT
|-
| 144725 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 144726 - ||  || 13 aprile 2004 || NEAT
|-
| 144727 - ||  || 13 aprile 2004 || NEAT
|-
| 144728 - ||  || 14 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 144729 - ||  || 14 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 144730 - ||  || 15 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 144731 - ||  || 15 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 144732 - ||  || 12 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 144733 - ||  || 12 aprile 2004 || NEAT
|-
| 144734 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 144735 - ||  || 14 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 144736 - ||  || 14 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 144737 - ||  || 15 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 144738 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 144739 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 144740 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 144741 - ||  || 12 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 144742 - ||  || 15 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 144743 - ||  || 15 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 144744 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 144745 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 144746 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 144747 - ||  || 15 aprile 2004 || NEAT
|-
| 144748 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 144749 - ||  || 14 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 144750 - ||  || 15 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 144751 - ||  || 13 aprile 2004 || NEAT
|-
| 144752 Plunge || 2004 HK || 16 aprile 2004 || K. Černis, J. Zdanavičius
|-
| 144753 - ||  || 16 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 144754 - ||  || 16 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 144755 - ||  || 16 aprile 2004 || SSS
|-
| 144756 - ||  || 16 aprile 2004 || NEAT
|-
| 144757 - ||  || 17 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 144758 - ||  || 19 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 144759 - ||  || 17 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 144760 - ||  || 17 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 144761 - ||  || 17 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 144762 - ||  || 17 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 144763 - ||  || 19 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 144764 - ||  || 16 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 144765 - ||  || 16 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 144766 - ||  || 17 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 144767 - ||  || 20 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 144768 - ||  || 20 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 144769 Zachariassen ||  || 19 aprile 2004 || Jarnac
|-
| 144770 - ||  || 16 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 144771 - ||  || 16 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 144772 - ||  || 19 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 144773 - ||  || 19 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 144774 - ||  || 19 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 144775 - ||  || 19 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 144776 - ||  || 20 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 144777 - ||  || 20 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 144778 - ||  || 20 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 144779 - ||  || 20 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 144780 - ||  || 21 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 144781 - ||  || 21 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 144782 - ||  || 21 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 144783 - ||  || 21 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 144784 - ||  || 21 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 144785 - ||  || 22 aprile 2004 || J. Broughton
|-
| 144786 - ||  || 20 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 144787 - ||  || 23 aprile 2004 || CSS
|-
| 144788 - ||  || 20 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 144789 - ||  || 20 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 144790 - ||  || 21 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 144791 - ||  || 21 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 144792 - ||  || 21 aprile 2004 || SSS
|-
| 144793 - ||  || 22 aprile 2004 || CSS
|-
| 144794 - ||  || 22 aprile 2004 || CSS
|-
| 144795 - ||  || 22 aprile 2004 || SSS
|-
| 144796 - ||  || 22 aprile 2004 || SSS
|-
| 144797 - ||  || 23 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 144798 - ||  || 23 aprile 2004 || SSS
|-
| 144799 - ||  || 21 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 144800 - ||  || 23 aprile 2004 || LINEAR
|}

144801-144900 

|-
| 144801 - ||  || 23 aprile 2004 || CSS
|-
| 144802 - ||  || 23 aprile 2004 || CSS
|-
| 144803 - ||  || 25 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 144804 - ||  || 24 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 144805 - ||  || 24 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 144806 - ||  || 25 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 144807 - ||  || 16 aprile 2004 || NEAT
|-
| 144808 - ||  || 25 aprile 2004 || NEAT
|-
| 144809 - ||  || 28 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 144810 - ||  || 28 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 144811 - ||  || 29 aprile 2004 || NEAT
|-
| 144812 - || 2004 JX || 10 maggio 2004 || W. K. Y. Yeung
|-
| 144813 - ||  || 10 maggio 2004 || J. Broughton
|-
| 144814 - ||  || 12 maggio 2004 || W. K. Y. Yeung
|-
| 144815 - ||  || 8 maggio 2004 || NEAT
|-
| 144816 - ||  || 10 maggio 2004 || CSS
|-
| 144817 - ||  || 12 maggio 2004 || J. Broughton
|-
| 144818 - ||  || 12 maggio 2004 || J. Broughton
|-
| 144819 - ||  || 12 maggio 2004 || NEAT
|-
| 144820 - ||  || 10 maggio 2004 || NEAT
|-
| 144821 - ||  || 12 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 144822 - ||  || 13 maggio 2004 || NEAT
|-
| 144823 - ||  || 9 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 144824 - ||  || 9 maggio 2004 || NEAT
|-
| 144825 - ||  || 9 maggio 2004 || NEAT
|-
| 144826 - ||  || 10 maggio 2004 || NEAT
|-
| 144827 - ||  || 11 maggio 2004 || LONEOS
|-
| 144828 - ||  || 11 maggio 2004 || LONEOS
|-
| 144829 - ||  || 11 maggio 2004 || LONEOS
|-
| 144830 - ||  || 12 maggio 2004 || SSS
|-
| 144831 - ||  || 9 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 144832 - ||  || 13 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 144833 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 144834 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 144835 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 144836 - ||  || 13 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 144837 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 144838 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 144839 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 144840 - ||  || 13 maggio 2004 || NEAT
|-
| 144841 - ||  || 13 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 144842 - ||  || 13 maggio 2004 || NEAT
|-
| 144843 - ||  || 14 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 144844 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 144845 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 144846 - ||  || 13 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 144847 - ||  || 13 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 144848 - ||  || 16 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 144849 - ||  || 16 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 144850 - ||  || 17 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 144851 - ||  || 20 maggio 2004 || Needville
|-
| 144852 - ||  || 17 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 144853 - ||  || 18 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 144854 - ||  || 19 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 144855 - ||  || 19 maggio 2004 || SSS
|-
| 144856 - ||  || 20 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 144857 - ||  || 11 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 144858 - ||  || 13 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 144859 - ||  || 8 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 144860 - ||  || 11 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 144861 - ||  || 14 giugno 2004 || NEAT
|-
| 144862 - ||  || 11 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 144863 - ||  || 11 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 144864 - ||  || 11 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 144865 - ||  || 11 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 144866 - ||  || 14 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 144867 - ||  || 14 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 144868 - ||  || 14 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 144869 - || 2004 m² || 16 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 144870 - ||  || 29 giugno 2004 || SSS
|-
| 144871 - ||  || 9 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 144872 - ||  || 11 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 144873 - ||  || 14 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 144874 - ||  || 9 luglio 2004 || LONEOS
|-
| 144875 - || 2004 OX || 16 luglio 2004 || J. Broughton
|-
| 144876 - ||  || 16 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 144877 - ||  || 17 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 144878 - ||  || 6 settembre 2004 || Goodricke-Pigott
|-
| 144879 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 144880 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 144881 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 144882 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 144883 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 144884 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 144885 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 144886 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 144887 - ||  || 9 settembre 2004 || P. De Cat, E. W. Elst
|-
| 144888 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 144889 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 144890 - ||  || 15 settembre 2004 || W. K. Y. Yeung
|-
| 144891 - ||  || 14 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 144892 - ||  || 17 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 144893 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 144894 - ||  || 17 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 144895 - ||  || 5 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 144896 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 144897 - ||  || 20 ottobre 2004 || A. C. Becker, A. W. Puckett, J. Kubica
|-
| 144898 - ||  || 7 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 144899 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 144900 - ||  || 13 novembre 2004 || CSS
|}

144901-145000 

|-
| 144901 - ||  || 19 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 144902 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 144903 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 144904 - ||  || 9 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 144905 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 144906 - ||  || 14 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 144907 Whitehorne ||  || 16 dicembre 2004 || Jarnac
|-
| 144908 - ||  || 18 dicembre 2004 || SSS
|-
| 144909 - ||  || 16 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 144910 - ||  || 6 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 144911 - ||  || 15 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 144912 - ||  || 11 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 144913 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 144914 - ||  || 15 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 144915 - ||  || 7 gennaio 2005 || CSS
|-
| 144916 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 144917 - ||  || 16 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 144918 - ||  || 19 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 144919 - ||  || 16 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 144920 - ||  || 17 gennaio 2005 || CSS
|-
| 144921 - ||  || 4 febbraio 2005 || NEAT
|-
| 144922 - ||  || 3 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 144923 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 144924 - ||  || 2 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 144925 - ||  || 2 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 144926 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 144927 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 144928 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 144929 - ||  || 9 febbraio 2005 || LONEOS
|-
| 144930 - ||  || 2 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 144931 - ||  || 2 marzo 2005 || CSS
|-
| 144932 - ||  || 1 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 144933 - ||  || 1 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 144934 - ||  || 2 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 144935 - ||  || 2 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 144936 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 144937 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 144938 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 144939 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 144940 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 144941 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 144942 - ||  || 3 marzo 2005 || R. A. Tucker
|-
| 144943 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 144944 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 144945 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 144946 - ||  || 1 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 144947 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 144948 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 144949 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 144950 - ||  || 4 marzo 2005 || CSS
|-
| 144951 - ||  || 4 marzo 2005 || CSS
|-
| 144952 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 144953 - ||  || 1 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 144954 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 144955 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 144956 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 144957 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 144958 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 144959 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 144960 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 144961 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 144962 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 144963 - ||  || 3 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 144964 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 144965 - ||  || 4 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 144966 - ||  || 8 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 144967 - ||  || 8 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 144968 - ||  || 8 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 144969 - ||  || 1 marzo 2005 || CSS
|-
| 144970 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 144971 - ||  || 4 marzo 2005 || CSS
|-
| 144972 - ||  || 7 marzo 2005 || R. A. Tucker
|-
| 144973 - ||  || 8 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 144974 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 144975 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 144976 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 144977 - ||  || 9 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 144978 - ||  || 9 marzo 2005 || CSS
|-
| 144979 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 144980 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 144981 - ||  || 10 marzo 2005 || CSS
|-
| 144982 - ||  || 10 marzo 2005 || CSS
|-
| 144983 - ||  || 10 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 144984 - ||  || 10 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 144985 - ||  || 10 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 144986 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 144987 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 144988 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 144989 - ||  || 7 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 144990 - ||  || 9 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 144991 - ||  || 9 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 144992 - ||  || 9 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 144993 - ||  || 9 marzo 2005 || SSS
|-
| 144994 - ||  || 10 marzo 2005 || CSS
|-
| 144995 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 144996 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 144997 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 144998 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 144999 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 145000 - ||  || 12 marzo 2005 || LONEOS
|}

Collegamenti esterni 
 

0144001